

Littérature 
 Mondo, nouvelle  de J. M. G. Le Clézio publiée en recueil en 1978.

Cinéma 
 Mondo, genre cinématographique.
 Mondo, film français de Tony Gatlif titré de la nouvelle de J. M. G. Le Clézio sorti en 1995.
 Mondo TV, société de production de films et de séries télévisées d'animation italienne.

Industrie 
 Mondo, entreprise italienne spécialisée dans la production de gommes et de matériaux plastiques pour des surfaces notamment sportives.

Toponyme 
 Mondo, ville du Tchad.

Religion 
 Mondō, terme japonais du bouddhisme zen qui décrit un type spécifique de dialogue entre maitre et disciple.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre